Abbas Jadidi (né en 1969), lutteur iranien ;
 Alireza Jadidi (né en 1989), joueur iranien de volley-ball ;
 Amir Jadidi (né en 1984), acteur iranien.